Vryses  (griech. Βρύσες) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland

 Vryses (Parga), Dorf der Gemeinde Parga, Region Epirus
 Vryses (Anatoliki Mani), Dorf der Gemeinde Anatoliki Mani, Region Peloponnes
 Vryses (Kyparissia), Dorf im Gemeindebezirk Kyparissia der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes
 Vryses (Filiatra), Dorf im Gemeindebezirk Filiatra der Gemeinde Trifylia, Region Peloponnes
 Vryses (Dytiki Samos), Dorf der Gemeinde Dytiki Samos, Region Nördliche Ägäis
 Vryses (Agios Nikolaos), Dorf der Gemeinde Agios Nikolaos, Region Kreta
 Vryses (Agios Vasilios), Dorf der Gemeinde Agios Vasilios, Region Kreta
 Vryses (Platanias), Dorf der Gemeinde Platanias, Region Kreta
 Vryses (Apokoronas), Dorf und Verwaltungssitz der Gemeinde Apokoronas, Region Kreta